Rubin oder Rubín steht für:

 Rubin, ein Edelstein
 Rubinglas, eine Gruppe von rubinrot gefärbten Kunstgläsern
 Rubin (Apfel), eine Apfelsorte
 Rubin (Satellit), eine Serie deutscher Kleinsatelliten
 (5726) Rubin, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Rubin Museum of Art, Kunstmuseum in New York City
 Der Rubin, Märchen von Friedrich Hebbel
 Der Rubin (Oper), Oper von Eugen d’Albert nach Hebbel
 Grube Rubin, ehemaliges deutsches Eisenbergwerk
 Rubin Kasan, tatarischer Fußballverein
 Rubin (Rossmann), Eigenmarke der Rossmann Drogeriekette
 Reinicke & Rubin, deutscher Ansichtskartenverlag

Geographie:
 Rubín, Berg in Tschechien
 Rubin Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Rubin, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Rubin de la Borbolla, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Personen:
 Rubin (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rubin von Dairinis (auch Ruibin Mac Connadh † 725), Mönch und Lehrer des Klosters Dairinis
 Rubin Carter (1937–2014), US-amerikanischer Boxsportler
 Rubin Goldmark (1872–1936), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Rubin (Minnesänger), Minnesänger 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts
 Rubin Okotie (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Rubin, Peter, Schlager-Musiker, Sänger und Moderator

RUBIN steht als Abkürzung für:
 RUBIN, Realisierung einer automatisierten U-Bahn in Nürnberg

Siehe auch:
 Rubine
 Rubini
 Bilirubin
 Ruby

Abkürzung